Та́ра С. Пи́терсон (; ) — американская кёрлингистка.

В составе женской сборной США участник  (шестое место),  (лучший результат — бронзовые призёры в ).

Играет на позициях первого.

Достижения 
 : бронза ().
 : золото (, , ), серебро (), бронза ().
 : бронза ().
 : золото (2009, 2010, 2011), серебро (2008), бронза (2012).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Начала заниматься кёрлингом в 2000.

Сестра Тары, Табита Питерсон — тоже известная американская кёрлингистка, играет в одной команде с Тарой.

Примечания

Ссылки 
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты США
Чемпионы США по кёрлингу
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2022 года